Sierra hace referencia a varios artículos:

Herramienta
 sierra, herramienta para cortar materiales duros;
 sierra, instrumento de tortura;

Geografía
 sierra, conjunto de montañas dentro de una cordillera;
 Sierra, localidad del municipio de Ruiloba en Cantabria, España;
 la Sierra, región geográfica de la República del Ecuador;
 la Sierra, región natural del Perú;
 Sierra Leona, país de África;
 Sierra de Gredos, sierra de la península ibérica;
 Sierra Morena, cordillera del sur de España;
Sierra Norte, comarca de la Comunidad de Madrid, en España;

Zoología
 Sierra, nombre común de un pez marino del hemisferio sur;
 Sierra golfina, pez tropical de más de 2 m de longitud;
 peces sierra, nombre común de los peces de la familia Pristidae, del orden Elasmobranchii;

Automoción
 Ford Sierra, modelo de automóvil de turismo del fabricante estadounidense Ford Motor Company;
 GMC Sierra, camión hermano del Chevrolet Silverado;

Informática
 macOS Sierra, sistema operativo desarrollado por Apple para ordenadores Macintosh;
 Sierra Entertainment, compañía desarrolladora y distribuidora de videojuegos;

Personas 
 Santiago Sierra, artista conceptual español;
 Manuel Sierra Álvarez, «Sierra», muralista español;
 Gregorio Martínez Sierra, escritor y empresario teatral español;
 Justo Sierra Méndez, escritor, filósofo y político mexicano;
 Justo Sierra O'Reilly, escritor, historiador y jurisconsulto mexicano;
 Liza del Sierra,  actriz porno francesa.
 José Luis Sierra

Autores de nombres científicos 
 Eugenio Sierra Ráfols, «Sierra», 1919-1999.
 J.Sierra - Jorge Sierra fl. 1989
 S.Sierra - S. Sierra fl. 1998
 S.E.C.Sierra - S.E.C. Sierra fl. 2000

Además
 Sierra es también la letra S en el alfabeto radiofónico;
 Sierra, película de 1950.

Otros 
 Sierra Madre 
 La Sierra 
 Sierra Gorda 
 Sierra Nevada

Enlaces externos